Тулатенго има више значења:

 Тулатенго (Арселија), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тулатенго (Педро Асенсио Алкисирас), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Тулатенго (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику